Ставро Кочев може да се отнася за:

 Ставро Кочев, деец на гръцката въоръжена пропаганда в Македония
 Ставро Кочев, гръцки комунистически деец